De 18e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1987 op 31 januari en 1 februari gehouden op de ijsbaan Gaétan Boucher Oval in Sainte-Foy, een voorstad van Quebec, Canada.

Klassement mannen

Klassement vrouwen

Langebaanschaatsen in 1987
Schaatsen in Canada
 1987
Sport in Quebec (provincie)
Schaatsen